Tioga può riferirsi a località degli Stati Uniti:

Località
Tioga (Dakota del Nord)
Tioga (Louisiana)
Tioga (New York)
Tioga (Pennsylvania)
Tioga (Texas)
Tioga (Virginia Occidentale)

Contee
Contea di Tioga (New York)
Contea di Tioga (Pennsylvania)